Csehország
 Želetice, település a Hodoníni járásban
 Želetice, település a Znojmói járásban